Сарпсборг:

 Сарпсборг — город и коммуна в губернии (фюльке) Эстфолл на юго-востоке Норвегии.
 «Сарпсборг» — несуществующий в настоящее время норвежский футбольный клуб из одноименного города.
 «Сарпсборг 08» — норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Адекколиге.